Dössel steht für 
 Dössel, ein Stadtteil von Warburg (Nordrhein-Westfalen)
 Dößel, eine Gemeinde im Saalekreis (Sachsen-Anhalt)

Dössel ist der Familienname folgender Personen
 Olaf Dössel (* 1954), deutscher Hochschullehrer und Institutsleiter